Лысе́нко () — украинская фамилия, может происходить либо от укр. лис (рус. лис), либо от укр. лисий (рус. лысый); в первом случае украинская фамилия может передаваться на русский и как .

Известные носители

А—Б 
 
 Лысенко, Алексей Аврамович (1929—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Лысенко, Алексей Игнатович (1913—1971) — участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы.
 Лысенко, Алла Михайловна (род. 1969) — спортсменка, академическая гребля и волейбол.
 Лысенко, Анастасия Сергеевна (род. 1995) — украинская тяжелоатлетка.
 
 
 Лысенко, Ариадна Остаповна (1921—2021) — советская и украинская пианистка, профессор.
 Лысенко, Борис Петрович (1916—1945) — Герой Советского Союза.

В 
 Лысенко, Вадим Григорьевич (род. 1933) — советский режиссёр и сценарист.
 
 Лысенко, Вера Трофимовна (1920—1995) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Лысенко, Виктор Андреевич (1947—2003) — советский футболист.
 Лысенко, Виктория Георгиевна (род. 1953) — российский индолог, историк философии.

Г—З 
 Лысенко, Геннадий Михайлович (1942—1978) — советский поэт-лирик и прозаик.

 Лысенко, Данил Сергеевич (род. 1997) — российский легкоатлет.
 
 Лысенко, Евгения Михайловна (1919—2005) — советский и российский переводчик.
 Лысенко, Захар Петрович — советский химик, директор ПО «Маяк».

И 
 
 Лысенко, Иосиф Григорьевич (1906—1941) — секретарь ЦК КП(б)У по идеологии.

Л 
 Лысенко, Любовь Андреевна (род. 1951) — российская художница.

М 
 Лысенко, Марьяна Анатольевна (род. 1970) — российский врач, Герой Труда Российской Федерации.
 Лысенко, Мария Григорьевна (1914—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Лысенко, Мырон Орест (род. 1956) — австралийский поэт.

Н

О—С 
 Лысенко, Ольга Георгиевна (род. 1941) — советская и российская актриса.
 Лысенко, Павел Карпович (в монашестве Никон; 1890—1972) — священнослужитель РПЦ, епископ Воронежский и Липецкий.
 Лысенко, Пётр Фёдорович (1931—2020) — белорусский археолог.
 Лысенко, Руслан Юрьевич (род. 1976) — украинский биатлонист.
 Лысенко, Семён Львович (1893—?) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, начальник факультета военного кораблестроения Военно-морской академии.
 
 Лысенко, Станислав Анатольевич (род. 1972) — советский и российский футболист.

Т—Я 
 
 Лысенко, Трофим Денисович (1898—1976) — советский биолог и агроном, чья деятельность вошла в историю под названием «лысенковщины».
 
 
 Лысенко, Яков Иванович (1906—1963) — советский государственный и партийный деятель.

См. также 
 Лысенков
 Лисенко
 Лысенки

Примечания